Arturo Pérez puede referirse a:

 Arturo Pérez Canto (1864-1882), militar chileno.
 Arturo Pérez Martínez (1947-), diplomático español.
 Arturo Pérez Palavecino (1936-2009), destacado político chileno.
 Arturo Pérez-Reverte (1951-), periodista y novelista español.